Janitshar kan hentyde til flere artikler:

 Janitshar (soldat) – soldat i et indflydelsesrigt infanterikorps i Det Osmanniske Rige
 Janitshar (musiker) – musiker der spiller slagtøj, typisk i et symfoni- eller militærorkester